Mokre kan syfta på följande platser:

Polen 

 Mokre (ort i Polen, Masoviens vojvodskap), Powiat wołomiński, 
 Mokre (ort i Polen, Lublins vojvodskap), Powiat zamojski, 
 Mokre (ort i Polen, Nedre Karpaternas vojvodskap), Powiat sanocki, 
 Mokre (ort i Polen, Pommerns vojvodskap), Powiat chojnicki, 
 Mokre (ort i Polen, Kujavien-Pommerns vojvodskap), Powiat grudziądzki,

Tjeckien 

 Mokré, ort, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar